Ришар II (Richard II de Millau) (ум. 1050/06.04.1051) — виконт Мийо и Жеводана.

Родился не ранее 1006 года. Сын или внук Ришара I (р. ок. 975,  ум. после 28 июля 1013). Впервые упоминается с титулом виконта в хартии от 22 марта 1023. В 1035 году впервые назван виконтом Мийо и Жеводана.

Жена — Риксинда Нарбоннская (р. не ранее 1020, ум. после 1070), дама Лодева и Монбрена, дочь виконта Нарбонна Беренгера и его жены Герсенды де Безалу.
Известно шестеро их детей:
 Беренгер II (ум. после 1080), виконт Мийо
 Роже (ум. после 1058)
 Бернар де Мийо (ум. в Риме в 1079) — архидиакон, кардинал, папский легат
 Гуго, виконт Карла и Лодева
 Раймон (ум. после 1 июля 1060), виконт Карла и Лодева
 Ришар де Мийо (ум. 15 февраля 1121), кардинал с 1077/1082, архиепископ Нарбонна с 1106.

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/toulnoreast.htm#RichardIIMillaudied1050B
Графы Жеводана
Виконты Мийо